Frigidispora är ett släkte av svampar. Frigidispora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Frigidispora